Золин — русская фамилия и топоним:

Известные носители 
 Золин, Валерий Алексеевич (1956—2022) — советский футболист.
 Золин, Дмитрий Андреевич (1927—2013) — Герой Социалистического Труда.
 Золин, Иван Иванович (1905—1978) — военный корреспондент, контр-адмирал ВМФ СССР.
 Золин, Иван Леонтьевич (1907—1941) — Герой Советского Союза (1942).
 Золин, Леонид Сергеевич (род. 1931) — советский и российский учёный-физик, профессор, лауреат Государственной премии СССР.
 Золин, Николай Емельянович (1913—1967) — Герой Социалистического Труда.

Топоним 
 Золин — посёлок, Погарский район, Брянская область.